Koljassewa () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Iwanowna Koljassewa (* 1968), russische Radrennfahrerin 
 Nina Koljassewa (* 1975), russische Marathonläuferin